Shaka (film), een film over Gautama Boeddha
Shaka Zoeloe
Shaka Hislop
Shaka (teken), een groet in Hawaï
Shaka (geslacht), een geslacht van vlinders
Saka (ritueel), een rituele strijd tot de dood van de Rajputs in India